Еміліо Рабаса (1856—1930) — мексиканський літератор-прозаїк і політик.
 Еміліо Оскар Рабаса (1925—2008) — мексиканський державний і політичний діяч, дипломат.
іспанські прізвища